Біллі Вест — американський голосовий актор;
 Бенджамін Вест — американський художник;
 Віта-Секвілл Вест — англійська письменниця, аристократка, садівниця, журналістка;
 Гордон Вест — англійський футболіст;
 Девід Вест — американський баскетболіст;
 Джеррі Вест — американський баскетболіст;
 Джош Вест — британський веслувальник;
 Домінік Вест — англійський актор;
 Делонте Вест — американський баскетболіст;
 Енох Джеймс Вест (1886—1965) — англійський футболіст;
 Ентоні Вест (1981) — австралійський мотогонщик;
 Каньє Вест — американський репер;
 Кіран Вест — британський веслувальник;
 Майк Вест — канадський плавець;
 Мартін Вест — англійський філолог;
 Мей Вест — американська акторка;
 Тарібо Вест (1974) — нігерійський футболіст;
 Того Вест (1942—2018) — американський юрист і державний службовець;
 Томас Вест — колонізатор Вірджинії;
 Фелікс Вест — польський видавець;
 Чандра Вест — канадська акторка;
 Шейн Вест — американський актор, панк-рок музикант та автор пісень.

Персонажі
 Воллі Вест — вигаданий супергерой.